Monteils (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Monteils (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Monteils (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje